NGC 6731 — группа звёзд в созвездии Лира.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6731
Лира (созвездие)
Группы звёзд